Ubi caritas kan avse:
en medeltida hymn, se Ubi caritas (hymn)
ett album från 1996 av Kommuniteten i Taizé, se  Ubi caritas (album)